Jacob Vis (bedrijf), een Nederlands bedrijf
Jacob Vis (schrijver), een Nederlandse schrijver